Druga slovenska nogometna liga je drugi najvišji kakovostni razred klubskega nogometa v Sloveniji. Odvija se od leta 1991. Trenutno v ligi nastopa 16 ekip. Tekmovanje poteka pod okriljem NZS.

Sodelujoči klubi v sezoni 2017–18

Prvaki

Glej tudi 
 Prva slovenska nogometna liga
 3.SNL

Zunanje povezave 
 Druga slovenska nogometna liga na nzs.si

Športne prireditve, ustanovljene leta 1991

Nogomet v Sloveniji